JIT může být:

 Just-in-time kompilace – technika pro zvýšení výkonu virtuálních strojů
 Just in time výroba – strategie přístupu ve výrobě

Další významy 
 Just in time